Kuglački klub Mlaka (KK "Mlaka" Rijeka; KK "Mlaka"; "Mlaka Rijeka"; "Mlaka") je ženski kuglački klub iz Rijeke, Primorsko-goranska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natjecao u Prvoj hrvatskoj kuglačkoj ligi za žene.

O klubu 
Kuglački klub "Mlaka" je osnovan 1977. godine. Osamostaljenjem Hrvatske, klub pretežno je član "1. lige za žene". Klub je u početku u sjeni gradskog rivala "Rijeke", a od početka 2010.-ih je uspješniji klub u gradu, te jedan od vodećih u Hrvatskoj.  Do 2020. godine "Mlaka" je šest puta ligaški prvak Hrvatske, a 2019. je osvojila "Svjetski kup"  
U sklopu KK "Mlaka" je djelovala i muška momčad, koja se potom odvojila u zaseban klub.

Uspjesi

Ekipno 
 Liga prvakinja 
 finalisti: 2019. 
 trećeplasirani: 2015., 2016. 

 Svjetski kup 
 pobjednici: 2019. 
 finalisti: 2018. 
 trećeplasirani: 2015., 2016. 

 Europski kup 
 finalist: 2010., 2013. 
 trećeplasirani: 2009., 2014. 

 1. hrvatska liga 
 prvakinje: 2011./12., 2014./15., 2015./16., 2017./18., 2018./19., 2019./20., 2020./21., 2021./22.   
 doprvakinje: 2008./09., 2009./10., 2010./11., 2012./13., 2013./14., 2016./17. 
 trećeplasirane: 1998./99. 

 Kup Hrvatske 
 pobjednici: 2011./12., 2012./13., 2016./17., 2017./18., 2021./22.  
 finalisti: 2014./15.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznate igračice

Unutarnje poveznice

Vanjske poveznice 
 Kuglački klub Mlaka, facebook stranica 
 kuglanje.hr, Mlaka 
 aplikacija.kuglanje.hr, Mlaka 
 aplikacija.kuglanje.hr, Mlaka - 810075 (Kuglački savez Primorsko-goranske županije) 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB MLAKA 
 sportcom.hr, KUGLAČKI KLUB MLAKA Tonči Mikac: Vuče nas motiv da postanemo najbolji u Europi, objavljeno 15. prosinca 2015.

Izvori 
 
 tportal.hr, Riječka Mlaka prava kuglačka klapa, objavljeno 23. prosinca 2012., pristupljeno 6, kolovoza 2020. 
 rijeka.hr, Najznačajniji uspjesi klubova i sportaša grada Rijeke, pristupljeno 6, kolovoza 2020. 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB MLAKA 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB  "MLAKA" 
 fininfo.hr, KK "MLAKA" 
  

Hrvatski ženski kuglački klubovi
Športska društva u Rijeci
Mlaka